Sklepik z horrorami – amerykański horror komediowy z 1960 roku
 Sklepik z horrorami (lub Krwiożercza roślina) – amerykański film muzyczny z pogranicza komedii i horroru z 1986 roku